De Luxemburgse voetbalclub Avenir Beggen speelt sinds 1969 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Avenir Beggen

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Luxemburg
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Avenir Beggen
Avenir Beggen